The Lion's Bride – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Selig Polyscope Company
The Lion's Bride – cortometraggio del 1913 diretto da Frederick A. Thomson
Die Löwenbraut (titolo inglese The Lion's Bride) – film del 1914 diretto da Max Obal